JUH est un sigle qui peut désigner :
 Johanniter-Unfall-Hilfe, une association allemande, faisant partie de l'ordre protestant de Saint-Jean et spécialisée dans le secourisme.

Juh est un nom propre qui peut désigner :
 Juh, un chef apache chiricahua ;
 Juh, un quartier de la ville de Košice en Slovaquie.